Sefa steht für:

 Kurzform des weiblichen Vornamens Josefa
 Sefa (Name), türkischer Vorname und albanischer Familienname
 Sefa, Künstlername von Sefa Vlaarkamp (* 2000), niederländischer DJ und Produzent

Siehe auch:
 Şəfa-Stadion, Fußballstadion in Baku, Aserbaidschan